Гала — многозначный термин.
 Гала́ ( «торжественный, праздничный») — составная часть слов и неизменяемое прилагательное, например гала-концерт «большой праздничный концерт».
  — самый распространённый сорт яблок в США и во многих других странах.
 Га́ла — в шумеро-аккадской мифологии злобные демоны подземного мира.
 Гала — шумерские феминизированные жрецы богини Инанны.
 Гала (гало) — часть ободного (ободенного) станка, толстая колода для сгибания дуг и ободьев.
 Гала — одно из названий розового какаду.
 Гала (Кала) — посёлок, Хазарский район, Баку, Азербайджан.
 Гала — футбольный клуб из Баку, Азербайджан.

Личные имена и фамилии 
 Га́ла — сокращённая форма женского имени Галина
 Гала — царь массилиев в Нумидии.
 Гала (настоящее имя Елена Дмитриевна Дьяконова), жена Поля Элюара и Сальвадора Дали.
 Гала, Михаил Валентинович (род. 1979) — российский боксёр.
 Гала — старый вариант практической транскрипции имени древнеиндийского поэта Хала Сатавахана (Hala), автора лирической антологии «Семьсот строф» («Семьсот стихов», Sattasai) на одной из пракрит.

Примечания

См. также 
 Gala — страница разрешения неоднозначности использования Gala или GALA без русификации.